

Персоналії 
  (1878–1958) — британський першокласний крикетист.
 Браян Артур Селлік (1918–1996) — британський анестезіолог, відомий завдяки прийому тиску на перснеподібний хрящ, названим на його честь.
 Генрі Селік (1952) — американський кінорежисер, мультиплікатор.
  (1911–2007) — британська піаністка та педагог.
  (1967) — австралійський фотограф-портретист.

Див. також 
 Сепік — річка на острові Нова Гвінея, що часто помилково вимовляється як Селік.